Бори́с Гулько́: Гулько, Борис Францевич (род. 1947) — американский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер; чемпион СССР (1977).
 Гулько, Борис Яковлевич (1897—1939) — заместитель начальника 1-го (оперативного) отдела ГУГБ НКВД СССР, старший майор государственной безопасности (1935).